Даниэль Чернквист (; род. 14 октября 1976 Умео, Швеция) — шведский хоккеист, защитник. Олимпийский чемпион 2006 года в составе сборной Швеции, 4-кратный призёр чемпионатов мира.

Младший брат Даниэля Матиас Чернквист (род. 1979) также играет в хоккей на позиции форварда и вместе с братом выиграл 2 серебра на чемпионатах мира 2003 и 2004 годов.

Спортивная карьера 
В 1995 году Даниэль был выбран клубом «Флорида Пантерз» в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 88-м номером, однако, так и не провёл ни одной игры за команду. После нескольких сезонов в Швеции Чернквист провёл три сезона в «Атланта Трэшерз» в НХЛ и ещё по одному сезону в клубах «Миннесота Уайлд» и «Эдмонтон Ойлерз».

Сезон 2007/08 Даниэль провёл в российской Суперлиге, выступая за ярославский «Локомотив», после чего вернулся в НХЛ, подписав с «Колорадо Эвеланш» контракт на один год.

24 мая 2009 года Чернквист опять оказался в «Локомотиве». 19 ноября 2010 года получил в ходе игры тяжёлое сотрясение мозга, после которого восстанавливался более трёх месяцев. 27 июня 2011 года подписал контракт с «Юргорденом», за который уже выступал в 1997—2001 гг. и во время локаута в НХЛ в сезоне 2004/05.

Награды 
 Чемпион Олимпийских игр 2006 года.
 Серебряный призёр чемпионатов мира 2003 и 2004 гг.
 Бронзовый призёр чемпионатов мира 2001 и 2002 гг.
 Лучший защитник чемпионата мира 2002 года.
 Чемпион Финляндии 1997 года.
 Чемпион Швеции 2000 и 2001 года.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 1998 года.
 Серебряный призёр чемпионата России 2008 года.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Страница на сайте ХК «Локомотив»

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»